Журнал по эстетике и арт-критике () — крупнейший американский научно-теоретический журнал по эстетике и философии искусства. Основан Американским эстетическим обществом.

История 
Журнал по эстетике и арт-критике основан в 1942 году Американским обществом эстетики. С момента основания и до 1945 года публиковался издательством Philosophical Library в Нью-Йорке. В описании журнала значилось, что он «связан с изменениями в искусстве (включая живопись, литературу, кино, архитектуру и др.), историей искусства и отношениями художника и искусства к обществу».
В сентябре 1945 года Американское общество эстетики взяло на себя спонсорство Журнала. Главным редактором был назначен Томас Манро, куратор департамента образования в  Художественном музее Кливленда и профессор Университета Кейс Вестерн Резерв. Манро собрал редакционную коллегию, главным образом, из сотрудников университета и департамента образования музея. Например, Реми Саисселин, профессор романских языков в Университете Кейс Вестерн Резерв, был ассистирующим редактором вместе с Меральдом Вролстадом, сотрудником Художественного музея. Хотя Журнал никогда не публиковался в Кливленде, под руководством Манро редакция и бизнес-отделы в течение нескольких лет сосредоточивались в художественном музее и университете. В 1963 году Манро освободил должность редактора, редакция была переведена в Университет Уэйна. Журнал оставался совместным изданием Американского общества эстетики и Художественного музея Кливленда до 1980 года.
В 1980 редакция и бизнес-отдел были перенесены в Университет Лонг-Айленда. В 1995 году Журнал был опубликован издательством  Висконсинского университета в Мадисоне.

Выбор статей 
Журнал по эстетике и арт-критике публикует научные статьи, итоги конференций, специальные исследования и обзоры книг по эстетике и философии искусства. Философия искусства включает в себя исследования, изучающую природу искусства, его значение и ценность, рассматривая искусство как в целом, так и в конкретных проявлениях. Эстетика включает в себя работу с эстетическим опытом и ценностями, как в искусстве, так и за его пределами.
Журнал использует теоретический и междисциплинарный подход к искусству и эстетическим вопросам, включая исследования и практики в области философии, английской литературы, компаративистики, искусства, музыки, театра, истории искусств, психологии, права и смежных дисциплин. Журнал приветствует философски обоснованные междисциплинарные исследования и исследования нетрадиционных эстетических проблем.

Журнал не публикует критику, но принимает научные работы о цели, ценности и функции критики в искусстве в целом и конкретных областях, которые исследуют философские или теоретические аспекты критики отдельных произведений искусства.

Журнал также не публикует рукописи, которые состоят в основном из комментариев по статьям, опубликованным в других журналах, не публикует разъяснительных статей. При этом короткие дискуссии, ответы на статьи, разрешены. Все исторические исследования должны касаться вопросов продолжения философского или теоретического научного интереса.

Премия памяти Джона Фишера 
Журнал является спонсором Премии памяти Джона Фишера в области эстетики, являвшегося редактором с 1973 по 1988 год. Премия поощряет развитие новых авторов, специализирующихся на эстетики. Вручается дважды в год, призовой фонд 1000$.

Известные авторы 
 Рудольф Арнхейм
 Пьер Бурдье
 Арнольд Берлеант
 Моррис Вейтц
 Артур Данто
 Джордж Дики
 Джон Дьюи
 Эрнст Гомбрих
 Нельсон Гудмен
 Роман Ингарден
 Бенедетто Кроче
 Томас Манро
 Ричард Шустерман

Примечания 

Журналы США